Алессандро Росси:
 Росси, Алессандро (1819—1898) — итальянский предприниматель и политический деятель.
 Росси, Алессандро (род. 1997) — итальянский футболист.
 Росси, Алессандро (род. 1967) — сан-маринский политик.